Lidija Kodrič je lahko:
 pevka Lidija Kodrič (roj. 1944)
 alpska smučarka in partizanka Lidija Kodrič (1919–1944)